Meilhan kan syfta på:
 Meilhan, Gers
 Meilhan, Landes